Erik Svensson kan syfta på:

 Eric Svensson (1924–2010), teckningslärare, målare, tecknare och grafiker
 Eric Julius Svensson (1920–1995), konstnär
 Erik Svensson (biolog) (född 1967), professor
 Erik Svensson (biskop) (1470-talet–130-talet), biskop i Åbo stift
 Erik Svensson (fotbollsspelare) (1903–1942)
 Erik Svensson (journalist) (1916–1981),  hyresgästordförande
 Erik Svensson (konstnär) (1922–2004), målare
 Erik Svensson i Lindome (1737–1817), riksdagsman
 Erik Svensson i Restad (1768–1843), politiker i bondeståndet
 Erik Svensson i Västerås (verksam 1968–1970), svensk socialdemokratisk politiker
 Erik ”Spänst” Svensson (1903–1986), friidrottare, hoppare

Se även
 Ericus Svenonis